L'Île des gauchers est un roman d'Alexandre Jardin paru en 1995 chez Gallimard .

Le roman s'est vendu à 250- exemplaires en 1995.

Histoire 
Le roman met en scène Jeremy Cigogne, un jeune aristocrate qui se reproche de n'avoir pas su convertir en amour véritable sa passion pour sa femme, Emily. Il décide alors de mettre le cap sur une île ignorée des géographes et absente des cartes, l'île Hélène autrement appelée l'île des gauchers, abritant une population exclusivement constituée de gauchers, qui savent mieux vivre leur vie qu'en Occident. L'île (fictive) est dans un archipel du Pacifique Sud. Au contact de ces grands vivants, Jeremy va mûrir et acquérir une autre approche de l'amour et de la vie. Le couple expérimente plusieurs rituels.

 L'île du silence. Les amants doivent s'abstenir de parler. Sur cette île, Emily est séduite par Hadrien Debussy, présenté comme le petit-fils de Claude Debussy. Hadrien séduit Emily en lui composant une mélodie et en l'interprétant durant un concert.
 L'île de la vérité. Les amants se doivent d'être honnête. Jeremy et Emily échangent sur leurs aventures extra-conjugales respectives.
 Le deuxième mariage. Ce deuxième mariage ressemble à un mariage traditionnel mais les clauses sont différentes.
 L'abstinence. Pendant un mois, les habitants de l'île s'abstiennent de toute relation sexuelle.
 La capture d'un zubial. Jeremy part capturer le zubial, un animal entre un koala, un tapir un zébre et un gibbon (cf. p. 201 dans l'édition folio). Sa capture revient à se comprendre soi-même. L'animal sert alors de baromètre sentimental.
 Le mois du libertinage. Pendant un mois, les habitants s'adonnent au libertinage. Les enfants sont alors envoyés sur l'île des Pins, au sud de la Nouvelle-Calédonie.
 Le carnaval. Pendant ce carnaval, les amants s'échangent leur rôle : Jeremy joue Emily et vice-versa.
 Le décès d'Emily, qui meurt dans un accident dû à un ouragan.

Notes et références

Lien externe 
 L'île des gauchers, Résumé

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 1995
Île dans la fiction